Hudelist ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Hudelist (* 1940), österreichische Künstlerin
 Herlinde Pissarek-Hudelist (1932–1994), österreichische Theologin, Religionspädagogin und Hochschullehrerin
 Josef von Hudelist (1759–1818), österreichischer Diplomat